Джозеф Томас Мортон-младший (; род. 18 октября 1947) — американский актёр. Он появился в нескольких десятках телевизионных шоу и фильмов, но добился наибольшего признания благодаря роли Роуэна Поупа, отца Оливии Поуп, в сериале Шонды Раймс «Скандал», которая принесла ему премию «Эмми» в 2014 году.

Ранние годы 
Мортон родился в Нью-Йорке. Его мать, Эвелин Мортон, работала секретаршей, а отец, Джозеф Томас Мортон-старший, служил разведчиком в армии США. Из-за службы отца он провёл детство в Западной Германии и Окинаве.

Карьера 
Дебютом Мортона стала игра в Бродвейской постановке мюзикла «Волосы», позже был номинирован на премию Тони за роль в мюзикле «Изюм на солнце». Проживая в Бронксе, он снялся в более чем 70 фильмах, в том числе и в «Терминатор 2: Судный день» (в роли программиста Майлза Дайсона). В четвёртом сезоне сериала «МЭШ» играл роль капитана Сандерса. Так же он появлялся во многих популярных телевизионных сериалах, в том числе он был приглашен в роли Доктора Гамильтона в первый и второй сезоны сериала «Тайны Смолвиля». Мортон прославился своими ролям в сериалах «Закон для всех» (1990−91), «В одном доме» (1995), «Последний рубеж» (2005) и «Эврика» (2006−12). Несколько раз по приглашения играл роль адвоката защиты в «Закон и порядок». Кроме актерской работы занимается продюсерской и режиссёрской деятельностью. С 2006 по 2012 год он снимается в роли учёного и мастера на все руки, Генри Дикона, в регулярно транслируемом комедийно-фантастическом сериале «Эврика».

У Мортона было несколько ролей в мыльных операх, таких как: «В поисках завтрашнего дня» (доктор Джеймс Фостер, 1973−74), «Другой мир» (доктор Эйбл Марш, 1983), и «Все мои дети» (Зик Макмиллан, 2002).

Личная жизнь 
В октябре 1984 года женился на Норе Чавошиан. У них трое детей: дочери Хопи и Сета, и сын Ара. Также у Джозефа есть внук — Мозер.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Средней школы Эндрю Джексона (Квинс)
Выпускники университета Хофстра